In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Darmstadt aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 1997.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens einen Sitz erringen konnten. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 bis 1948: LDP
 Frauen: Feministische Partei Die Frauen
 Grüne: Die Grünen
 ab 1997: B’90/Grüne
 LDP: Liberal-Demokratische Partei Hessen → FDP
 Linke: Die Linke
 2001: PDS/DKP
 2006: WASG
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung & basisdemokratische Initiative
 PDS-DKP: Partei des Demokratischen Sozialismus/Deutsche Kommunistische Partei → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt Deutschland
 WASG: Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative → Linke

Wählergruppen 

 FW: FREIE WÄHLER
 LEU: Liste Europa Darmstadt
 OS/3: Offene Stadt
 UFFB.: UFFBASSE: Unabhängige Fraktion freier Bürger aufrecht spontan subkulturell eigenwillig (hochdeutsch: aufpassen)
 UWIGA: Unabhängige Wählervereinigung, hervorgegangen aus der der IG-Abwasser
 WGD: Wählergemeinschaft Darmstadt

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtverordnetenwahlen von 1946 bis 1993 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Stadtverordnetenwahlen ab 1997 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1997: zusätzlich: LEU: 4,5 %, NPD: 3,3 %
2 2011: zusätzlich: PIRATEN: 2,9 %
3 2016: zusätzlich: PIRATEN: 1,8 %
4 2021: zusätzlich: Die PARTEI 2,2 %, WGD 2,0 %, FREIE WÄHLER 1,9 %

Ortsbeiratswahlen in Wixhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Stadtverordnetenwahlen ab 1946 (PDF; 113 kB)
 Stadtverordnetenwahl 2001
 Stadtverordnetenwahl 2006
 
 
 
 Ortsbeiratswahl 2001 in Wixhausen
 Ortsbeiratswahl 2006 in Wixhausen
 Ortsbeiratswahl 2011 in Wixhausen
  In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt.

Darmstadt
Kommunalwahlen